

Geografia 

Chico – città degli Stati Uniti in California
Chico – città degli Stati Uniti in Texas
Chico – fiume della Spagna
Chico (Río Chico) – fiume dell'Argentina 
 Chile Chico – comune cileno
 Saelices el Chico – comune spagnolo
 Norte Chico – regione del Cile

Persone
 Chico (Francisco Aramburu, 1922 – 1997) – calciatore brasiliano
 Chico (José Manuel Flores, n. 1987) – calciatore spagnolo
 Chico (Francisco Miguel Franco Antunes Gomes, n. 1988) – calciatore portoghese
 Chico (Francisco da Costa Aragão, n. 1995) – calciatore brasiliano

 Valentina Chico – attrice italiana

Altro 
Chico – singolo di Gué Pequeno
Chico – personaggio della serie di videogiochi Metal Gear
Chico and the Man – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1974 al 1978

Pagine correlate 
 Dipartimento di Río Chico
 Chicco